Nieuwenhuis ou Nieuwenhuys peut faire référence à :
 un patronyme d'origine néerlandaise partagé par :
 Adrien-Jacques Nieuwenhuis (1820-1880), théologien ;
  (1864-1953), militaire et explorateur néerlandais ;
 Bernardus Nieuwenhuis (1912-2001), peintre frison ;
 Berry Nieuwenhuys (1911-1984), footballeur sud-africain ;
 Constant Nieuwenhuys (1920-2005), peintre néerlandais ;
  nom et prénom partagés par plusieurs personnalités ;
  (1882-1971), illustratrice et peintre néerlandaise ;
  (né en 1964), écrivain néerlandais ;
 Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), importante figure de l'anarchisme et du socialisme révolutionnaire néerlandais ;
  (né en 1936), chanteur néerlandais chantant en  ;
  (né en 1944), membre de l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences ;
 , golfeuse néerlandaise ;
  (né en 1942), joueur de football néerlandais ;
 Jacques Nieuwenhuis (né en 1980), joueur de rugby à XV namibien ;
  (1777-1857), théologien et mathématicien néerlandais ;
 Jan Nieuwenhuys (1922–1986), peintre néerlandais ;
  (1856–1939), journaliste néerlandais ;
 Joris Nieuwenhuis (né en 1996), coureur cycliste néerlandais ;
 Kirk Nieuwenhuis, joueur de baseball américain ;
  (1842-1924), militaire et historien danois ;
  (né en 1951), coureur cycliste néerlandais ;
  (né en 1976), skipper néerlandais ;
  (1908-1999), écrivain néerlandais ;
  (né en 1971), footballeur néerlandais ;
  (né en 1972) poète et écrivain néerlandais ;
  (1866–1951), peintre et lithographe néerlandais ;
  (1938-2006), journaliste néerlandais ;
 Nieuwenhuis, ancien hameau de la commune de Delfzijl, dans la province néerlandaise de Groningue ; 
 (7541) Nieuwenhuis, un astéroïde.